John Morton (1420-1500), cardinale e arcivescovo di Canterbury dal 1486 al 1500;
 John Morton (n. 1947), attore cinematografico e stuntman americano;
 John Morton  (n. 1969), allenatore statunitense di football Americano;
 John Morton jr. (n. 1967), cestista statunitense;
 Johnnie Morton (n. 1971), giocatore professionista statunitense di calcio;
 John Morton (n. 1954), musicista e compositore statunitense;
 John Morton (1716 circa-1780), membro Tory del Parlamento inglese
 John Morton (1724-1777), uomo politico firmatario della Dichiarazione d'Indipendenza per la Pennsylvania
 John Morton (n. 1942), pilota automobilistico statunitense;
 John Morton, neurologo statunitense;
 John Morton, scrittore inglese e direttore della BBC Radio;
 J. B. Morton (1893-1979), umorista e giornalista inglese noto come Beachcomber;
 John W. Morton (1879-1950), atleta (centometrista) inglese che partecipò ai Giochi della IV Olimpiade (1908);
 Sir John Morton, II baronetto (1627 circa-1699), membro del Parlamento Inglese per Poole e Weymouth and Melcombe Regis;
 John Jackie Morton (1914-1986), calciatore inglese
 John Morton (1585-1626 circa), noto anche come John Murton, cofondatore della Chiesa Battista.